Santos steht für:

 Santos, Stadt in Brasilien
 Santos (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Santos (Vorname), männlicher Vorname
 Santos (Unternehmen), australisches Mineralölunternehmen
 Brasil Santos, eine Kaffeesorte
 Santos-o-Velho, Stadtteil von Lissabon, Kurzform Santos
 Edificio Santos, Montevideo

Santos ist der Name folgender Fußballvereine:

in Südamerika:
 FC Santos, aus Santos, Brasilien
 Santos FC (AP), Fußballverein aus Macapá im brasilianischen Bundesstaat Amapá

 Santos FC (Frauenfußball), Frauenfußballabteilung des FC Santos aus Santos, Brasilien
 Santos Futebol Clube (João Pessoa), aus João Pessoa, Brasilien
 Santos Football Club (Georgetown), aus Georgetown, Guyana

in Mittelamerika:
 AD Santos de Guápiles, aus Guápiles, Costa Rica
 Santos Laguna, aus Torreón, Mexiko

in Afrika:
 Santos Futebol Clube de Angola, aus Viana, Angola
 Uniao Flamengo Santos F.C., aus Gaborone, Botswana
 Santos FC Ouagadougou, aus Ouagadougou, Burkina Faso
 Dagoretti Santos, aus Nairobi, Kenia
 Santos Kapstadt, aus Kapstadt, Südafrika

in Europa:
 FC Santos Tartu, aus Tartu, Estland

Siehe auch:

 Los Santos
 Santos-Palisander